Talowaja (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Talowaja (Woronesch), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Woronesch, Rajon Talowaja

 Talowaja (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Talowaja (Krasnojarsk, Balachta), Dorf in der Region Krasnojarsk, Rajon Balachta
 Talowaja (Krasnojarsk, Dserschinskoje), Dorf in der Region Krasnojarsk, Rajon Dserschinskoje
 Talowaja (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Talowaja (Woronesch, Werchnjaja Chawa), Dorf in der Oblast Woronesch, Rajon Werchnjaja Chawa